

Болдиревське сільське поселення — сільське поселення, Абатський район, Тюменська область
 Болдиревське сільське поселення — сільське поселення, Родіоново-Несвітайський район, Ростовська область